Кю́львия — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Областными административными данными деревня Кюльвая учитывается с 1 января 1948 года в Терпилицком сельсовете Волосовского района

В 1954 году население деревни Кюльвая составляло 100 человек

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Кюльвая составляло 75 человек.

По административным данным 1966, 1973 и 1990 годов, деревня называлась Кюльвия и также входила в состав Терпилицкого сельсовета.

В 1997 году деревня не имела постоянного населения, в 2002 году проживали 2 человека (русские — 50 %, карачаевцы — 50 %), деревня относилась к Терпилицкой волости. 

В 2007 году в деревне также проживали 2 человека, она входила в состав Терпилицкого сельского поселения.

7 мая 2019 года деревня вошла в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части района к северу от автодороги  (Карстолово — Черенковицы — Терпилицы, с подъездом к дер. Коростовицы).

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 14 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района